La Futsal-liiga 2005-2006 è stato il nono campionato finlandese di calcio a 5, svoltosi nella stagione 2005-06, ed ha avuto come formato una stagione regolare a dodici squadre con le prime sei qualificate ad un girone finale per la designazione del campione, mentre le sei peggio classificate costrette ad un girone per evitare la retrocessione. La vittoria è andata per la prima volta nella sua storia al Mad Max Valkeakoski.

Classifica finale

Gruppo inferiore

Gruppo superiore

Collegamenti esterni

Campionato finlandese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2005
Calcio a 5 nel 2006